Tomislav Lozić (Vinica, Tomislavgrad, 11. siječnja 1950.) je hrvatski pjesnik.

Djela 
 Između riječi i pepela (pjesme, 1980.)
 Stranac sa suzom (pjesme, 1981.)
 Ugarci na ognjištu (pjesme, 1984.)

Hrvatski pjesnici iz Bosne i Hercegovine